Claude Bourmaud (1947-), un haut fonctionnaire français ;
 Gaël Bourmaud (1975-), un artiste contemporain français ;
 Laurent Bourmaud (1975-), un ancien footballeur français.